Název Čechovice má více sídel:
 Čechovice (Prostějov) – část města Prostějov v okrese Prostějov
 Čechovice (Velký Týnec) – část obce Velký Týnec v okrese Olomouc

 Čechovice-Dědice – město v polské části Těšínska

Externí odkazy